Municipio de Lotts Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lotts Creek (condado de Ringgold, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ringgold.
 Municipio de Lotts Creek (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.